Der Baltic Cup 1961 war die 21. Austragung des Turniers der Baltischen Länder, dem Baltic Cup. Das Turnier für Fußballnationalteams fand zwischen dem 4. und 6. Oktober 1961 in Litauen statt. Ausgetragen wurden die Spiele in Klaipėda. Die Lettische Fußballnationalmannschaft gewann ihren 12. Titel.

Gesamtübersicht 

Tabelle nach Zwei-Punkte-Regel.

|}

|}

Weblinks 
 Baltic Cup 1961 bei der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation.

Einzelnachweise 

Baltic Cup
Fußballveranstaltung 1961
Sportveranstaltung in Klaipėda